Манзаниља има више значења:

 Манзаниља (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Манзаниља (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Манзаниља (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Манзаниља (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику